Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 probíhala v polovině února 2018. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-španělský pár Ivan Dodig a Marcel Granollers, jehož členové nestartovali společně. Granollers se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Dodiga se stal Američan Rajeev Ram, s nímž skončil v semifinále na raketách Herberta s Mahutem.

Vítězem se stal třetí nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové dvojky Olivera Maracha a Mate Paviće. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–2 rozhodl o vítězích až supertiebreak v poměru míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali jedenáctou společnou trofej a první v probíhající sezóně. Herbert vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mahuta to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství. Francouzi tak ukončili neporazitelnost Maracha s Pavićem v probíhající sezóně, když Rakušan s Chorvatem vyhráli tři předchozí turnaje včetně Australian Open.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2018
ATP World Tour 2018